Путеше́ствия Гулливе́ра — название нескольких художественных произведений.

 Путешествия Гулливера (), полное название «Путешествия в некоторые удалённые страны мира в четырёх частях: сочинение Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а затем капитана нескольких кораблей» () — книга Джонатана Свифта, впервые опубликована в 1726 году.
и снятые по ней фильмы:
 Путешествие Гулливера — французская и самая первая экранизация, выпущенная в 1902 году. 
 Новый Гулливер — советский детский фильм 1935 года. 
 Путешествия Гулливера — американский мультфильм 1939 года.
 Путешествия Гулливера (Gulliver's Travels'') — англо-бельгийский фильм 1977 года.
 Путешествия Гулливера — английский мини-сериал 1996 года.
 Путешествия Гулливера — американский фильм 2010 года.

См. также 
 Космическое путешествие Гулливера — японский мультфильм 1965 года.